Vala ima više značenja:
 Vala (Trevizo)
 Vala (Vičenca)